Die Histiophrynidae sind eine Fischfamilie aus der Ordnung der Armflosser (Lophiiformes).  Im Deutschen werden die Tiere als Anglerfische oder Fühlerfische bezeichnet, was aber zu Verwechselungen mit Arten aus den Familien Antennariidae, Rhycheridae und Tathicarpidae führen kann. Die Histiophrynidae wurden erst 2011, damals noch als Unterfamilie der Anglerfische (Antennariidae), bei einer Revision dieser Gruppe durch Rachel J. Arnold und dem Armflosserexperten Theodore W. Pietsch beschrieben und der Name von der Typusgattung Histiophryne abgeleitet. Die Familie hat ein begrenztes Verbreitungsgebiet, das sich im Indopazifik von Taiwan bis Tasmanien erstreckt, mit der größten Artenvielfalt im Malaiischen Archipel, während die Antennariidae weltweit in tropischen und subtropischen Meeren vorkommen.

Merkmale 
Wie alle Anglerfische besitzen die Histiophrynidae den für alle Anglerfische typischen kurzen, seitlich abgeflachten Körper. Sie sind schuppenlos und zeigen als typisches Merkmal eine aus dem ersten Hartstrahl der Rückenflosse gebildete „Angel“ (Illicium) mit anhängendem Köder (Esca). Von den Antennariidae unterscheiden sich die Histiophrynidae durch den Verlust des Mesopterygoid, eines Knochens zwischen Pterygoid (Flügelbein) und Metapterygoid, und Teil der Orbita, und der Epurale, eines länglichen, freistehenden Knochens im Schwanzflossenskelett, hinter dem letzten Neuralbogen der Wirbelsäule. Außerdem fehlt die Pharyngobranchiale I (Teil des Kiemenskeletts).

Ein weiteres Merkmal der Familie ist die Brutpflege durch das Weibchen, das die Eier mit sich herumträgt und die direkte Entwicklung der Jungfische unter Umgehung eines Larvenstadiums, während die Antennariidae keine Brutpflege betreiben, Freilaicher sind und aus den Eiern pelagische Larven schlüpfen. In Anpassung an diese unterschiedlichen Fortpflanzungsstrategien weisen die Ovarien der Weibchen von Antennariidae und Histiophrynidae eine unterschiedliche Morphologie auf.

Phylogenie 
Innerhalb der Anglerfische bilden die Histiophrynidae die Schwestergruppe einer Klade, die von den Familien Tathicarpidae und Tetrabrachiidae gebildet wird. Die von allen drei Familien gebildete Klade ist die Schwestergruppe der Antennariidae.

Das folgende Kladogramm zeigt die verwandtschaftliche Stellung der Histiophrynidae zu den anderen Familien der Anglerfische:

Gattungen und Arten 
Zu den Rhycheridae gehören zwei Gattungen mit acht Arten:
 Gattung Histiophryne Gill, 1863
 Bougainvills Anglerfisch (Histiophryne bougainvilli) Valenciennes, 1837
 Verborgener Anglerfisch (Histiophryne cryptacanthus) Weber, 1913
 Histiophryne maggiewalker Arnold & Pietsch, 2011
 Histiophryne narungga Arnold & Pietsch, 2018
 Histiophryne pogonius Arnold, 2012
 Histiophryne psychedelica Pietsch, Arnold, & Hall, 2009
 Gattung Lophiocharon Whitley, 1933
 Hutchins Anglerfisch (Lophiocharon hutchinsi) Pietsch, 2004
 Marmormaul-Anglerfisch (Lophiocharon lithinostomus) Jordan & Richardson, 1908
 Dreifleck-Anglerfisch (Lophiocharon trisignatus) Richardson, 1844

Einzelnachweise 

Armflosser
Lophiiformes